Filipović je srbohrvaški priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2016 v Slovenji uporabljalo ta priimek 400 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka   
 Željko Filipović (* 1988), nogometaš

Znani tuji nosilci priimka 
 Filip Filipović (1878—1938), srbski politik in sekretar Komunistične partije Jugoslavije
 Josip Filipović (1819—1889), hrvaški general avstro-ogrske vojske
 Mirko Filipović (* 1974), hrvaški boksar
 Stjepan Filipović (1916—1942), udeleženec narodnoosvobodilne borbe in narodni heroj Jugoslavije
 Stevan Filipović, srbski kipar
 Sulejman Filipović (1896—1971), bosansko-hercegovski general in politik

Glej tudi 
 priimek Filipovič

Sklici